Parkgate kan verwijzen naar de volgende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
Parkgate (Cheshire), een plaats in Engeland
Parkgate (Cumbria), een plaats in Engeland
Parkgate (County Antrim), een plaats in Noord-Ierland